

Technika 
 interfejs – urządzenie elektroniczne lub optyczne

Informatyka 
 interfejs, interfejs klasy – pojęcie stosowane w programowaniu obiektowym
 interfejs programowania aplikacji – zasady komunikacji między programami komputerowymi
 interfejs użytkownika
 interfejs graficzny
 interfejs tekstowy